Петрово може да се отнася за:

 Петрово, село в Област Благоевград, България;
 Петрово, село в Област Стара Загора, България;
 Петрово, село в Община Гевгели, Република Македония;
 Петрово, на гръцки Агиос Петрос, село в дем Пеония, Гърция;
 Петрово, село в Словакия;
 Петрово, град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Петрово, община в Република Сръбска, Босна и Херцеговина.